Гісем — українське й угорське прізвище. В Україні поширене на Закарпатті.

Походження 

Слово гісем (hiszem) перекладається з угорської як «вірю» або «вважаю».

Проте Павло Чучка припускає, що прізвище Гісем виникло або від антропоніму Ісеміян (старовинний народний варіант чоловічого хрестильного імені з невстановленою канонічною формою) внаслідок додавання /г/ та редукції кінцевого -іян, або від татарського чоловічого імені Гисам («руків'я»; «суть», «сутність»).

Відомі носії 

 Гісем Володимир Васильович (. 1949) — генеральний директор корпорації «Закарпатсадвинпром», директор ОП «Ужгородський коньячний завод», Заслужений працівник промисловості України.
 Гісем Олександр Володимирович (. 1969) — автор шкільних підручників та посібників з історії, вчитель-методист Міжнародної української школи в Києві, кандидат історичних наук.

Примітки